Der Vice Commandant of the United States Coast Guard () ist hinter dem Commandant of the Coast Guard der stellvertretende Leiter der United States Coast Guard.

Liste der Amtsinhaber

Weblinks 
 Leitung der US Coast Guard

Dienststellung (Militär)
United States Coast Guard